Бретань:

 Бретань — регион на северо-западе Франции.
 Бретань — историческая область Франции, занимающая полуостров на северо-западе страны.
 Бретань — полуостров на северо-западе Франции.
 Бретань — феодальное владение на северо-западе Франции, первоначально располагавшееся на территории исторической области
 Бретань — феодальное государство, существовавшее в середине IX — начале X веков на территории полуострова Бретань.
 Бретань — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

ВМФ Франции 
 «Бретань» — французский трёхмачтовый линейный корабль.
 «Бретань» — французский дредноут.
 «Бретань» — серия французских линейных кораблей 1910-х годов.

См. также 
 Бретань-д’Арманьяк — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сен-Лоран-Бретань — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Доисторическая Бретань